Джараш () — мухафаза на северо-западе Иордании.
 Административный центр — Джараш.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с мухафазой Ирбид, на востоке с мухафазой Эль-Мафрак, на юго-востоке с мухафазой Эз-Зарка, на юго-западе с мухафазой Эль-Балка, на западе с мухафазой Аджлун.

Административное деление 
Мухафаза состоит из одного района Джараш.

Ссылки 
 Фотографии Джераша

Примечания 

Мухафазы Иордании